Seznam polkov z zaporedno številko 69.

Seznam 
 Pehotni
 69. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 69. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 69. pehotni polk (Wehrmacht)
 69. strelski polk (ZSSR)
 69. strelski polk (Wehrmacht)
 69. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 69. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 69. oklepni polk (ZDA)
 69. tankovski polk (ZSSR)
 69. tankovski polk (Wehrmacht)

 Artilerijski
 69. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 69. artilerijski polk (Wehrmacht)
 69. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)

 Zračnoobrambni
 69. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

Glej tudi